Maria Ludwik Jabłoński – biskup
 Ludwik Jabłoński – aktor